Międzynarodowa Federacja Unihokeja (oficjalny skrót IFF od ang. International Floorball Federation) – międzynarodowa organizacja sportowa z siedzibą w Helsinkach, została założona 12 kwietnia 1986 w Huskvarnie przez krajowe stowarzyszenia Unihokeja w Finlandii, Szwecji i Szwajcarii.  Od grudnia 2020 IFF zrzesza 75 krajów, 4 785 klubów oraz 350 688 licencjonowanych graczy.

Organizacja Mistrzostw Świata i Pucharów 
IFF jest odpowiedzialna za organizowanie oficjalnych międzynarodowych rozgrywek w Unihokeju – zarówno żeńskich, jak i męskich – na szczeblu klubowym i reprezentacyjnym:
 Mistrzostwa świata w unihokeju mężczyzn
 Mistrzostwa świata w unihokeju kobiet
 Mistrzostwa Świata U-19 w unihokeju
 Puchar Mistrzów IFF
 Puchar EuroFloorball

Członkowie 

IFF zrzesza 75 krajów (45 zwykłych członków i 30 członków o statusie tymczasowym) 

Lista 45 krajów członkowskich z datami założenia Związków i Federacji oraz przyjęcia ich do IFF:

Zwykli członkowie 

 – rok założenia IFF

Tymczasowi członkowie

Licencjonowani zawodnicy 
Lista 25 krajów z największą liczbą licencjonowanych graczy w ostatnich latach.

Zarząd Federacji 
Prezydenci IFF

Zobacz też 
Polski Związek Unihokeja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Unihokeja (IFF)

Unihokej